The Spirit of '76, peinture d'Archibald Willard (1875)
 The Spirit of '76, film américain de Francis Boggs (1908)